LWM ist die Abkürzung für:

 Lamb Weston/Meijers, ein Lebensmittelhersteller, Teil von ConAgra Foods
 Lawrence Municipal Airport, Flughafen in Massachusetts (IATA-Code)
 Luftseilbahn Wengen–Männlichen

LWM